Europacupen i fotboll 1985/1986 vanns av Steaua București, Rumänien då man i finalmatchen besegrade Barcelona, Spanien med 2-0 på straffsparkar efter 0-0 i ordinarie speltid och förlängning i Sevilla den 7 maj 1986. Steaua București blev första lag från Östeuropa att vinna turneringen, mycket tack vare lagets målvakt Helmuth Duckadam som höll nollan i finalmatchen och dessutom räddade alla fyra straffsparkar.

Inga engelska lag deltog då dessa stängts av de kommande 5 åren på grund av Katastrofen på Heyselstadion under finalmatchen året innan. Om avstängningarna inte hade tillämpats hade Everton fått representera England i turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1985/1986 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1985/1986
Fotbollssäsongen 1985/1986
1985 i Europa
1986 i Europa